Yabase bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Tottori: Yabase (Aomori) (heute: Tōhaku (Tottori))
 ein Lehen mit dieser als Hauptstadt: Yabase (Han)